Atos – azienda informatica
Atos – automobile Hyundai
Atos – variante del nome di persona Athos
ATOS – sistema di missione